

Aziende 
 Société Astra des Constructions Aéronautique – industria aeronautica francese del XX secolo, si fuse con la Nieuport dando origine alla Nieuport-Astra
 Astra-Unceta y Cia SA – industria di armi spagnola non più in attività
 AstraZeneca – compagnia farmaceutica
 Astra Vagoane Călători – industria rumena di costruzione di veicoli ferroviari
 Astra – casa motociclistica milanese attiva dal 1931 al 1953
 Astra – industria che produce autocarri e altri veicoli pesanti
 Astra  – compagnia statunitense di vettori spaziali

Automobili
 Opel Astra – automobile Opel

Editoria 
 Astra – rivista mensile di astrologia
 Edizioni Astra – ex casa editrice italiana

Musica 
 Astra – gruppo musicale statunitense
 Astra – album degli Asia del 1985

Onomastica 
 Astra – nome di persona femminile italiano.

Telecomunicazioni 
 SES Astra – rete satellitare
 Astra – satelliti

Videogiochi 
 Astra – personaggio della serie Pokémon

Sport 
 Fotbal Club Astra Giurgiu – squadra romena

Altri progetti